Elezione del Presidente del Senato del 1983 – elezione del 12 maggio 1983
 Elezione del Presidente del Senato del 1983 – elezione del 12 luglio 1983